Miejscowości w USA:
 Ainsworth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Ainsworth – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Brown
 Ainsworth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Ainsworth (ang. Ainsworth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
W Wielkiej Brytanii:
 Ainsworth – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)